Iván García (ur. 1972) – kubański sprinter
 Iván García (ur. 1993) – meksykański skoczek do wody, medalista olimpijski
 Iván García (ur. 1995) – hiszpański kolarz